Şakar ist der Familienname folgender Personen:

 Ertuğrul Şakar (* 1977), türkischer Schauspieler
 Zafer Şakar (* 1985), türkischer Fußballspieler